Финенко — фамилия. Известные носители:

 Финенко, Зосим Зосимович (род. 1938) — украинский биолог, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.
 Финенко, Сергей Георгиевич (род. 1963) — глава городского округа Город-курорт Кисловодск (с 2014 года).
 Финенко, Тимофей — кошевой атаман Запорожской Сечи в начале XVIII века.

См. также 
 Фененко